De European Darts Grand Prix 2015 was de laatste van negen European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 16 tot 18 oktober in de Glaspalast, Sindelfingen.

Mervyn King was de titelverdediger. Hij verloor in de derde ronde van Mensur Suljović waarmee hij zijn titel niet wist te prolongeren. Kim Huybrechts versloeg Peter Wright in de finale met 6–5 nadat hij terug was gekomen van een 5–2 achterstand. Hiermee won hij zijn tweede European toernooi.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande edities met £15,000 verhoogd en bedroeg £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 spelers die zich gekwalificeerd habben waren de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 17 januari 2015. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 25 september), acht naar de European Qualifier en vier naar de Home Nations Qualifier (beide gehouden een dag eerder voor dit evenement).

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sportevenement in Baden-Württemberg